

Wyspy

Wyspy w Kanadzie 

 Strong Island – wyspa w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador
 Strong Island – wyspa w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador
 Strong Island – wyspa w prowincji Ontario
 Strong Island – wyspa w prowincji Saskatchewan

Wyspy w Stanach Zjednoczonych 

 Strong Island – wyspa w Hrabstwie Litchfield
 Strong Island – wyspa w Hrabstwie Barnstable
 Strong Island – wyspa w Hrabstwie Monroe
 Strong Island – wyspa w Hrabstwie Bonner

Inne 

 Strong Island – film dokumentalny z 2017 roku